Sissi peut désigner :
 Sissi, le surnom d'Élisabeth de Wittelsbach (1837-1898), impératrice d'Autriche, épouse de l'empereur , ayant inspiré :
 une série de films à succès dans lesquels la jeune Romy Schneider est l'héroïne, très librement inspirée de l'impératrice :
 Sissi (1955) ;
 Sissi impératrice (1956) ;
 Sissi face à son destin (1957) ;
 Princesse Sissi, une série télévisée d'animation franco-canadienne de 1997, diffusée sur France 3 dans l'émission Les Minikeums ;
 Sissi, une mini-série germano-autrichienne de 2021, diffusée sur TF1 ;
 le syndrome de Sissi, selon certains un syndrome dépressif et selon d'autres une invention de l'industrie pharmaceutique et nommé en hommage à l'impératrice ; 
 Abdel Fattah al-Sissi (1954-), maréchal et  égyptien ;
 Sissi (1967-), de son nom complet Sisleide do Amor Lima, footballeuse brésilienne.

Homonymie de prénom
Homonymie de titre
Surnom